Argel kann sich beziehen auf:

Orte:

 Algier, Hauptstadt Algeriens (spanische/portugiesische Namensversion und Ableitungen)  
 Argel, ein Dorf in der Gemeinde Moldovița (Suceava) im Kreis Suceava, Rumänien
 Argel (Արգել (Լուսակերտ)), ein Dorf in der Provinz Kotajk, Armenien, auch bekannt als Lusakert/Lussakert (Լուսակերտ)

Personen
 Argel Fucks (* 1974), brasilianischer Fußballspieler

Sonstiges    
 Argel (Fluss), ein Zufluss der Moldovița (Fluss) im Kreis Suceava, Rumänien
 Solenostemma argel, eine Pflanze aus der Familie der Hundsgiftgewächse (Apocynaceae)

Siehe auch:
 Arguel
 Agel (Begriffsklärung)